Corsarul  se poate referi la:

 Literatură
 1814: Corsarul (The Corsair) – povestire de Lord Byron;

 Operă
 1848: Corsarul (Il corsaro) – operă de Giuseppe Verdi

 Film
 1924 Corsarul (The Sea Hawk) – film SUA, regia Frank Lloyd
 1940 Corsarul (The Sea Hawk) – film SUA, regia Michael Curtiz